

Codici 
 XCI – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Chambord (Québec), (Canada)

Altro 
XCI – 91 nel sistema di numerazione romano